Василий Антонович Устюжанин (2 сентября 1927 — 13 июля 1990) — бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза «Кочковский» Кочковского района Новосибирской области. Герой Социалистического Труда (14.02.1957).

Биография 
Родился 2 сентября 1927 года в деревне Гуселетово (ныне не существует; территория Искитимского района Новосибирской области). Русский.

В Великую Отечественную войну до 1943 года учился в школе села Улыбино Искитимского района. Позднее работал и учился в школе фабрично-заводского обучения в Новосибирске. 

В 1949-1952 годах проходил службу в Советской армии. В 1952-1954 годах трудился на Бердском радиозаводе.

В марте 1954 года по комсомольской путёвке приехал на освоение целинных и залежных земель в Кочковский район Новосибирской области. Работал во вновь организованном целинном зерновом совхозе «Кочковский» на должностях: тракториста (1954-1955), помощника бригадира (1955-1957) и бригадира (с 1957) тракторно-полеводческой бригады, которой руководил почти двадцать лет. На протяжении ряда лет добивался высоких и устойчивых урожаев, выполнял и перевыполнял планы развития народного хозяйства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники Устюжанину Василию Антоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И в последующие годы, вплоть до ухода на заслуженны отдых добивался успехов в увеличении производства и заготовок сельскохозяйственных культур и бережном использовании техники.

Жил в городе Бердск Новосибирской области. 

Скончался 13 июля 1990 года. Похоронен в  Новосибирской области России.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (23.06.1966);
 орден Ленина (23.06.1966)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда» 
 Медаль «За освоение целинных земель» 
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Новосибирской области

Примечания

Литература 
 * Новосибирцы – Герои Отечества. – Новосибирск, 2010.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с

Ссылки 
  
 
 Василий Антонович Устюжанин 

Персоналии:Новосибирская область
Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны